Zscheked oder Zschecked ist der Name von

 Gertrud Zscheked (1886–1970), auch: Gertrud Friederike Tscheked, geborene Voß, deutsche Malerin und Kinderbuch-Illustratorin
 Richard Zscheked (1885–1954), deutscher Maler, Illustrator, Gebrauchsgrafiker und Radierer sowie Kunstgewerbler